

Geografia 
 Sandberg – comune tedesco situato nel land della Baviera

Persone 
 A. W. Sandberg (1887-1938) – regista e sceneggiatore danese 
 Armid Sandberg (1876-1927) – pittore finlandese
 Christina Sandberg (1948) – ex tennista svedese
 David F. Sandberg (1981) – regista svedese
 Einar Sandberg (1905-1987) – calciatore norvegese
 Espen Sandberg (1981) – regista e produttore pubblicitario norvegese
 Gösta Sandberg (1932-2006) – calciatore, hockeista su ghiaccio e allenatore di calcio svedese
 Gustav Sandberg (1888-1956) – collezionista italiano
 Gustav Sandberg Magnusson (1992) – calciatore svedese
 Johan Gustaf Sandberg (1782-1854) – artista svedese
 Håkan Sandberg (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Mauritz Sandberg (1895-1981) – calciatore svedese
 Marcus Sandberg (1990) – calciatore svedese
 Nick Sandberg (1958) – ex calciatore norvegese
 Roger Sandberg (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Roland Sandberg (1946) – ex calciatore svedese
 Ryne Sandberg (1959) – ex giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Sheryl Sandberg (1969) – imprenditrice e politica statunitense
 Simon Sandberg (1994) – calciatore svedese
 Steve Sem-Sandberg (1958) – scrittore e giornalista svedese
 Tom Sandberg (1995) – ex combinatista nordico norvegese
 Willem Sandberg (1897-1984) – grafico olandese

Pagine correlate 
 David Sandberg